Europa Europa puede referirse a:
Europa Europa, una película de 1990 de Agnieszka Holland.
Europa Europa, canal de televisión argentino especializado en cine europeo.